John Humberstone est un tireur sportif Australien.

Biographie

Palmarès 
John Humberstone a remporté l'épreuve Minie Original aux championnats du monde MLAIC 1996 à Warwick

Articles connexes 
 tir sportif
 stand de tir

Lien externe
 

Tireur sportif australien
Champion MLAIC
Champion du monde de tir